Trudy ist:

 Trudy, metasyntaktische Variable auf dem Gebiet der Kryptographie, siehe Alice und Bob
 Trudy (Gorilla), ein weiblicher Westlicher Flachlandgorilla
 Trudy (Sarny), Dorf in der Oblast Riwne, Ukraine

Siehe auch:

 Trudi